Il existe deux partis politiques russes de ce nom :

Narodnaïa Volia, parti anti-tsariste créé en 1879 et démantelé en 1881
Narodnaïa Volia, parti nationaliste créé en 2001.